Bouche cousue, film français de Jean Boyer, sorti en 1960 ;
 Bouches cousues (Bocche cucite), film talien de Pino Tosini, sorti en 1970 ;
 Bouche cousue (Malcolm Holds His Tongu), septième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Bouche cousue (My Lips Are Sealed),  vingt-et-unième épisode de la saison 4 de Scrubs diffusé en 2005.

Voir aussi